Эльдар Парвиз оглы Гасымов (также Касимов, ; род. 4 июня 1989) — азербайджанский певец, актёр, победитель конкурса песни Евровидение-2011.

Биография 

Эльдар Гасымов родился 4 июня 1989 года в Баку. По отцовской линии является потомком известных азербайджанских советских актёров: его прабабушка — татарка по происхождению, Марзия Давудова, народная артистка СССР, прадедушка — актёр театра и один из первых азербайджанских кинорежиссёров Аббас-Мирза Шарифзаде, народный артист Азербайджанской ССР, бабушка — Фирангиз Шарифова, народная артистка Азербайджанской ССР, а дедушка (муж Фирангиз Шарифовой) — Бала Ага Гасымов, артист Азербайджанского государственного театра оперы и балета им. М. Ф. Ахундова, впоследствии был директором Азербайджанского театра музыкальной комедии, также руководил Театром юного зрителя в Баку.

С 1995 по 2006 годы учился в школе № 160, попутно с 2001 по 2005 год — в музыкальной школе по классу фортепиано, которую окончил с отличием.

В 2004 и 2008 году Эльдар выигрывал стипендии на обучение в Германии по программе обмена студентами. В 2008 году обучался вокалу, актёрскому мастерству и сценической речи в немецкой школе вокала.

В 2010 году Эльдар Гасымов окончил с красным дипломом факультет международных отношений Бакинского Славянского университета.

В 2011 году музыкант в дуэте с Нигяр Джамал выиграл азербайджанский отбор на Евровидение, и получил возможность представлять свою страну на Евровидении 2011 в Дюссельдорфе, Германия. В полуфинале дуэт занял второе место, набрав 122 балла, что дало ему возможность выступить в финале песенного конкурса. Дуэту удалось победить в финале конкурса, получив 221 балл. Тогда по 12 баллов отдали Азербайджану — Россия, Турция, Мальта; 10 баллов — Украина, Сан-Марино, Хорватия, Румыния, Молдова.

Песня «Running Scared» написана шведской авторской командой — Стефаном Орном, Сандрой Бьюрман и Аяном Фаргухансоном. Эта же группа написала песню для другой исполнительницы от Азербайджана на «Евровидении» — Сафуры Ализаде («Drip Drop»).

После победы на Евровидение-2011 Эльдар выступил в нескольких странах с концертной программой, постоянно выступает на телевидении и дает интервью. В январе 2012 года на канале ОТВ состоялась презентация первого азербайджанского сингла певца под названием «Birlikdə Nəhayət» (Наконец-то вместе).

Эльдар Гасымов также был одним из ведущих 57-го песенного конкурса Евровидение-2012 который прошёл в мае 2012 года в Баку.

В июне 2012 года Эльдар выпустит новый англоязычный трек «I’m Free» а также клип на этот трек. В 2013 году стал одним из членов жюри в новом азербайджанском шоу «Böyük Səhnə» («Большая сцена»), там же и презентовал два англоязычных трека «Waiting» и «Heartbreaker». В июле того же года вышел новый сингл «Ангелы», созданный украинско-азербайджанской командой. В октябре представил новую песню «The One» и видеокпип на неё. В ноябре 2013 года Эльдар представил песню «In your head», написанную азербайджанским певцом Эмином, а также клип на этот трек.

Также в ноябре 2013 года состоялась премьера долгожданного продолжения фильма Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобой! 1919», где Эльдар сыграл одну из главных ролей.

9 марта 2014 года Эльдар выступил в бакинском ресторане «Pasifico lounge» с первой сольной клубной концертной программой.

20 июня 2016 года после 2-х летнего перерыва Эльдар Гасымов выпустил англоязычный сингл и клип 1&Only.

В мае 2017 представил первую песню на украинском «Чи була любовь».

С 2019 года Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал стали ведущими программы Тelesəhər, транслируемой в прямом эфире на азербайджанском государственном телеканале AzTV.

В 2021 году был глашатаем от Азербайджана на Евровидении-2021.

Музыкальный продюсер азербайджанской делегации на «Евровидении-2023».

Синглы 

2011, Running Scared (вместе с Nikki Jamal) 
2012, Birlikdə Nəhayət
2012, I'm Free
 2012, Priceless (feat.Nikki Jamal)
 2013, Waiting
 2013, Heartbreaker
 2013, Ангелы
 2013, Ey həyat sən nə qəribəsən
 2013, Music still alive (вместе с NIkki Jamal)
 2013, The One
 2013, In your head
 2014, Işığlı həyat
 2014, Onu Sən De 
 2014, Ice & Fire (вместе с Златой Огневич)
 2014, Tonight
 2014, Anladım
 2015, Gülümsə
 2015, Canım
 2015, Duman
 2016, Sevgi Alovlandırardır
 2016, 1&Only
 2017, Tell Me About Love
 2018, I miss you
2019, Rising up
2019, Məsafələr
2019, Bax uçuram
2020, Until The End
2020, Catch If you Fall
2020, Я хочу проснуться в Карабахе
2020, Laçın
2021, Bizi Tanrı Qorusun (feat.Nəzpəri Dostəliyeva)
2021, Never Enough
2021, Ey Azərbaycanım (feat. Nigar Jamal)
2021, Sehrli Dünya (feat.Ömər Bəbirli)
2021, Aman-Aman
2021, Oyanmaq İstərəm Qarabağda
2021, 10 İl Sonra (feat.Nigar Jamal)
2022, Şəhərim (feat. Abdul)
2022, Qoy Getsin (feat.Nigar Jamal)

Награды 
 Почётный диплом Президента Азербайджанской Республики (17 мая 2011 года) — за победу, одержанную в песенном конкурсе «Евровидение-2011».

Генеалогия

Примечания

Ссылки 
 

Поп-вокалисты Азербайджана
Актёры Азербайджана
Участники «Евровидения-2011»
Победители «Евровидения»
Представители Азербайджана на «Евровидении»
Наставники телешоу «The Voice»